Llista d'asteroides del 175001 al 176000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|175001-175100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|175101-175200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|175201-175300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|175301-175400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|175401-175500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|175501-175600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|175601-175700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|175701-175800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|175801-175900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|175901-176000 [ modifica]

|-
|}